Teorien om alting kan henvise til

 Teorien om alting (videnskabelig teori), en teori, der fuldt ud forklarer og beskriver sammenhængen mellem alle fysiske aspekter ved Universet
 Teorien om alting (film fra 1998), en dansk dokumentarfilm
 Teorien om alting (film fra 2014), en britisk romantisk film